Tamasha peut désigner : 
 le tamasha, une forme de théâtre traditionnel marathi
 Tamasha, film de 2015 et sa bande-originale 
 , un film de 1952
 , un film de 2019
 , une troupe de théâtre
 , une ville d'Iran